El municipio de Vicksburg (en inglés: Vicksburg Township) es un municipio ubicado en el condado de Jewell en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 27 habitantes y una densidad poblacional de 0,29 personas por km².

Geografía 
El municipio de Vicksburg se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.72 km², de la cual 92,4 km² corresponden a tierra firme y (0,35 %) 0,32 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 27 personas residiendo en el municipio de Vicksburg. La densidad de población era de 0,29 hab./km². De los 27 habitantes, el municipio de Vicksburg estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Jewell